Moorea hace referencia a varios artículos:

Géneros botánicos
 el nombre de un sinónimo del género botánico Cortaderia;
 el nombre de un sinónimo del género botánico ''Neomoorea;

LugaresMoorea''', isla volcánica en el archipiélago de la Sociedad, Polinesia Francesa;